Le mot pieu désigne étymologiquement et d’abord un morceau de bois assez brut (souvent obtenu directement à partir d’une branche ou d’un tronc) mais droit et rigide, plus ou moins long et épais selon l’utilisation recherchée que l’on taille en pointe à l’une des extrémités pour en faciliter l’enfoncement dans le sol.

Par extension, 
 dans le domaine de la construction, un pieu est l’élément d’une fondation profonde sur laquelle on vient appuyer l’ouvrage. On différencie plusieurs types de pieux, en bois en acier ou en béton, armé ou non (voir par exemple le pieu Olivier).
 un lit, dans le langage argotique, puisque le bâti en est en bois ;
 une arme rudimentaire à l’extrémité pointue (permettant, dans l’improvisation et à défaut de poignard, d’épée ou de couteau, de tuer les vampires dans plusieurs légendes, récits romancés et adaptations filmées dont le succès a contribué à ritualiser et codifier l’usage).

Symboliquement :
 Division administrative de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Un pieu se compose d’un certain nombre de paroisses et de branches. Il couvre un territoire déterminé et correspond à l’image de la tente décrite dans Esaïe 54:2 . Chaque pieu de Sion soutient et contribue à maintenir en place l’Église de la même manière qu’une tente est maintenue par ses piquets.
Pieux, pluriel de pieu, désigne en tant qu'adjectif la piété, du domaine spirituel.
cs:Piloty